Gai Epidi Marul, tribú de la plebs el .
 Quint Juni Marul, cònsol designat l'any 62.